Hotel Weißes Roß steht für

 Hotel Weißes Roß (Harzgerode)
 Hotel Weißes Roß (Ichenhausen)

Siehe auch:
 Weißes Roß
 Weißes Rössl